Il singolare del torneo di tennis XL Bermuda Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrew Ilie che ha battuto in finale Michal Tabara 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Andrew Ilie (Campione)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Jason Stoltenberg (semifinali)
 André Sá (quarti di finale)

 Nicolás Massú (secondo turno)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)
 Markus Hantschk (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2000